Mala Vrbica (gmina Kladovo) – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Kladovo
 Mala Vrbica (gmina miejska Mladenovac) – wieś w Serbii, w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Mladenovac
 Mala Vrbica (miasto Kragujevac) – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w mieście Kragujevac